Rassemblement – Union pour un mouvement populaire (Rassemblement-UMP) peut désigner :
 Le Rassemblement-UMP, nommé jusqu'en 2004 Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), un parti politique français de Nouvelle-Calédonie fondé en  par Jacques Lafleur ;
 le groupe parlementaire Rassemblement-UMP formé le  par sécession d'une partie du groupe UMP à l'initiative de François Fillon à la suite des résultats contestés du congrès de l'UMP.